Sofia Agustina Villalba (Buenos Aires, Argentina, 28 de febrero de 2001), conocida como Sophiv, es una cantante argentina de pop cristiano y EDM. Galardonada en los Premios Symphonic 2022.

Carrera 
La cantante argentina compuso su primera canción en el año 2018, la cual llevó por título «Control Of My Life». Para esos años igualmente lanzó varios sencillos como «Tu amor», «Cambios», «Tu Eres», «Me Cambiaste» y «WAVE».

Como solista ha estrenado varias canciones, y sus más recientes lanzamientos han contado con la participación de artistas como; Belu Rodriguez Kuhn y el dúo de música cristiana Mariana y Diego en colaboración para los materiales musicales «Pasará», Cielo», «No Soy Perfecta», «Ester», y el más reciente «Regresé Para Navidad».

En el año 2022 logró ser galardonada como video musical del año en los Premios Symphonic con la canción «No Soy Perfecta».

Actualmente forma parte del catálogo de los sellos Christian MYDIA y Symphonic Latino.

Lanzamientos 

 Calma
 Me Da Paz
 Sanas Mi alma
 Solo En Ti
 Cielo
 Dentro De Mi corazón
 Ester
 Sin Temor
 Pasará
 No Soy Perfecta
 Regresé Para Navidad

Reconocimientos 

 Mejor Video Del Año en los Premios Symphonic 2022

Referencias 

Cantantes de música cristiana
Músicos cristianos